Der Grand Prix de Tennis de Lyon 2008 war ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Oktober 2008 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen. Es war auf der Tour 2008 das letzte verbliebene Turnier, das noch auf diesem Belag gespielt wurde, ehe ab 2009 keine Teppichbeläge mehr auf World-Tour-Niveau erlaubt waren. In derselben Woche wurden in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel sowie in Sankt Petersburg die St. Petersburg Open gespielt. Beide zählen genau wie das Turnier in Lyon zur Kategorie der International Series.

Sébastien Grosjean war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr, mit einer Wildcard ausgestattet, in der ersten Runde ausschied. Im Finale siegte der Setzlistensiebte Robin Söderling in drei Sätzen mit 6:3, 6:75, 6:1 gegen den ungesetzten Julien Benneteau und gewann damit seinen dritten Titel, nachdem er bereits 2004 in Lyon siegreich war. Auch im Doppel war Grosjean zusammen mit Jo-Wilfried Tsonga im vorherigen Jahr erfolgreich, sie konnten dieses Jahr verletzungsbedingt nicht zum Viertelfinalmatch antreten. Im Finale setzten sich Michaël Llodra und Andy Ram gegen Stephen Huss und Ross Hutchins mit 6:3, 5:7, [10:8] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 692.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 713.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. Oktober 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Lyon